Городской флаг Белицкого — официальный символ города Белицкое Донецкой области. Утверждён 5 ноября 2008 года решением сессии городского совета № V/25-8. городского совета.

Описание 

Прямоугольное поле полотнища флага с отношением ширины к длине 2:3 разделено по горизонтали на две равные части жёлтым и зелёным цветами. В верхней части над линией разделения часть диска восходящего солнца красного цвета с десятью пламенными лучами такого же цвета. Внизу, под линией разделения, диаметром, равным диаметру диска солнца, с центром в виде малого кольца такого же цвета вписываются вместе с пламенными лучами солнца в единую условную окружность, диаметр которой равен 0,725 ширины полотнища флага. Цветовое решение и символика фигур флага соответствуют цветовому решению и символике фигур герба города Белицкое.

См. также 

Белицкое

Источники 

 Флаг Белицкого

Флаги городов Донецкой области
Белицкое
Флаги с изображением солнца